

Lieux 
 Rano Raraku, volcan du Chili
 Rano Kau, un autre volcan du Chili
 Rano, Zone de gouvernement local au Nigeria.

Personnalité 
 Jonas Rano, écrivain, journaliste, poète et chercheur français

Voir aussi 
 Uripiv-wala-rano-atchin, langue océanienne parlée au Vanuatu